Fortunato (Bíblia) — um dos Setenta Discípulos
 Félix, Fortunato e Aquileu — três santos mártires do século III
 Venâncio Fortunato — bispo e teólogo do século VI d.C. e canonizado como Venantius Fortunatus.

Desambiguações de antropônimos